Станіслав Лянцкоронський ( до 1592) — галицький каштелян.
 Станіслав Лянцкоронський ( 1489) — маршалок надвірний королівський.
 Станіслав Лянцкоронський (1465–1535) — староста кам'янецький.
 Станіслав Лянцкоронський (бл.1585—1617) — подільський воєвода.
 Станіслав Лянцкоронський (1590–1657) — польний коронний гетьман.
  

Лянцкоронські